RTM est un sigle qui peut désigner :
 Radiodiffusion Télévision marocaine, l'administration publique marocaine qui a précédé jusqu'en  la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, qui diffuse, entre autres, la première chaîne de télévision nationale Al Aoula ;
 Régie des transports métropolitains, anciennement Régie des transports de Marseille, l'exploitant du réseau de transports en commun de Marseille, ainsi que d'autres communes de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence (via ses filiales);
 Régie des transports de Martinique (régie de transport à personnalité morale et autonomie financière, constituée sous la forme d’un Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)) créée par Martinique Transport.
 Réseau de transport métropolitain, le nom officiel de exo, un organisme de transport public de Montréal au Canada ;
 régiment de tirailleurs malgaches ;
 régiment de tirailleurs marocains ;
 restauration des terrains en montagne, service spécialité de génie civil et végétal de lutte contre l'érosion en montagne ;
 , la plus ancienne société des Pays-Bas, fondée en 1572 et spécialisée dans la céramique ;
 , le réseau de transports en commun de Rotterdam ;
 , version d’un produit fini qui va être livrée aux vendeurs ;
 , un procédé de fabrication de pièces composites, utilisé pour des injections type aéronautique.
 Régionale Tournai-Mouscron, régionale regroupant les étudiants des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur habitants la région de Tournai, Mons et Mouscron ;
 RTM light est une technologie de remplissage par de la résine ;
 règlement technique mondial de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) applicable aux véhicules.

RTM est un code pour :
 l’aéroport de Rotterdam dans la codification AITA.

Notes et références